Новокуйбышевская ТЭЦ-2 — энергетическое предприятие в городе Новокуйбышевск, Самарская область. 

ТЭЦ является подразделением 

АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания».ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

История и деятельность 
Строительство под Новокуйбышевском трех промышленных гигантов: нефтеперерабатывающего завода, завода синтетического спирта и нефтехимического комбината — послужило причиной возведения в этом же районе источника энергии. В апреле 1954 года началась разработка проекта Новокуйбышевской ТЭЦ-2 мощностью 200 тыс. киловатт.

1 мая 1962 года был сдан в эксплуатацию первый котел и турбина ТЭЦ-2, а через 10 лет теплоэлектроцентраль была полностью введена в строй. На станции установлено 12 энергетических котлов, из них 10 — типа ТГМ-84 и два котла — типа ТМ-84 производительностью 420 т/час, а также 10 турбоагрегатов общей мощностью 620 МВТ.

Высота двух дымовых труб электростанции достигает 180 метров, ещё одной — 120 метров.

15 февраля 2013 г. ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" (контролирующий акционер — "КЭС-Холдинг" Виктора Вексельберга) и нефтехимический холдинг "САНОРС" подписали соглашение о продаже Новокуйбышевской ТЭЦ-2.

Адрес 
 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск.

Перечень основного оборудования

См. также 
 Список тепловых электростанций России (установленной мощностью более 25 МВт)
 Новокуйбышевская ТЭЦ-1

Примечания

Ссылки 
 Новокуйбышевск| Новокуйбышевская ТЭЦ-2

Тепловые электростанции России
Электростанции Самарской области